Ме́льниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Мельниково — село в Новичихинском районе Алтайского края.
 Мельниково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Мельниково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Мельниково — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Мельниково — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Мельниково — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Мельниково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Мельниково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Мельниково — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Мельниково — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Мельниково — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Мельниково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Мельниково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Мельниково — село в Томской области, административный центр Шегарского района.
 Мельниково — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Мельниково — село в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Мельниково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Мельниково — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Украина 
 Мельниково — посёлок в Антрацитовском городском совете Луганской области.
 Мельниково — село в Беевском сельском совете Липоводолинского района Сумской области. До 2016 г. — Беево-Коммуна.
 Мельниково — прежнее название села Мельники (до 2015 года) в Подставском сельском совете Липоводолинского района Сумской области.
 Мельниково — село в Валковском районе Харьковской области.

Таджикистан 
Мельниково — прежнее название станции Канибадам Среднеазиатской железной дороги.

Примечания